Monte Alegre, un comune brasiliano del Pará.
 Monte Alegre, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.